peut désigner :

 Angela, 15 ans (), série télévisée américaine diffusée entre 1994 et 1995 ;
 My So-Called Life, album de Venetian Snares sorti le  ;
 My So-Called Life, album de From Zero sorti le .

Homonymie